Адзюбжа:
 Адзюбжа — село в Закавказье
 Адзюбжа — станция Абхазской железной дороги